Кристофер Луц (; род. 24 февраля 1971, Нойкирхен-Флуйн) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1992).

В составе сборной Германии участник 8-и Олимпиад (1992—2006), 5-го командного чемпионата мира (2001) в Ереване и 6-и командных чемпионатов Европы (1992—2005). Двукратный чемпион Германии (1995, 2001). 6-кратный победитель Шахматной бундеслиги в составе SG Porz.

Семья 
 Жена — немецкая шахматиста Анке Луц (девичья фамилия — Коглин)
 Дочь

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты ФРГ
Шахматисты Германии